Змееголовник душицевидный () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Стебли многочисленные, нередко укореняющиеся, ветви прямостоячие, 2—8 см высотой, покрыты короткими волосками.

Листья длинночерешковые, яйцевидные или округло-яйцевидные, 0,5—1,2 см длиной и 0,4—0,8 см шириной, неглубоко надрезанные по краям.

Соцветия — плотные яйцевидные или почти шаровидные головки. Прицветники синеватые, 10—15 мм длиной, чашечка 8 мм длиной, венчик голубой, 12—15 мм длиной, коротко опушённый.

Классификация

Таксономия 
Вид Змееголовник душицевидный входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Dracocephalum origanoides in Flora of China 

Котовниковые
Флора Азии
Растения, впервые описанные в 4-м издании книги Species Plantarum